Aha steht für:
 Aha (ägyptische Mythologie), altägyptische Gottheit
 Aha (Hautflügler), Grabwespengattung aus der Unterfamilie Crabroninae
 Aha (König), altägyptischer Pharao (3000/2980 v. Chr.)
 Aha, Gestaltungsmittel der Gartenkunst, siehe Ha-Ha
 aha, umgangssprachliche Interjektion, siehe Aha-Erlebnis
 aha, Entsorgungsunternehmen, siehe Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover
 Stiftung aha! Allergiezentrum Schweiz
 a-ha, norwegische Popgruppe (ab 1982)
 Aha! eine tschechische Boulevardzeitung
 Aha! (Unternehmen) ist eine  Cloud-basiertes Software für Produktentwicklung

Orte:
 Aha (Gunzenhausen), Ortsteil von Gunzenhausen, Bayern
 Aha, Teilort von Aha-Äule, Ortsteil von Schluchsee, Baden-Württemberg
 Aha, Weiler in Gemeinde Sorsele (Gemeinde), Västerbottens län, Schweden

AHA steht für:
 AHA-Formel oder AHA-Regel, in Deutschland ein Hygienekonzept zur Eindämmung der Corona-Pandemie:Abstand wahren, Hygiene achten, Alltagsmaske tragen
 Acetohydroxamsäure
 Allgemeine Homosexuelle Arbeitsgemeinschaft, Gruppierung der Schwulenbewegung
 Allgemeines Heeresamt, ehemalige Behörde der deutschen Wehrmacht
 Allianz vun Humanisten, Atheisten an Agnostiker, Luxemburg
 Alpha hydroxy acid, englische Bezeichnung für eine α-Hydroxycarbonsäure
 Amateur Hockey Association, siehe Amateur Hockey Association of Canada #Geschichte
 American Heart Association, amerikanische Non-Profit-Organisation
 American Historical Association, Historikervereinigung der USA
 American Hockey Association, zwei professionelle Eishockeyligen
 American Humanist Association, US-amerikanische Vereinigung zur Förderung des Humanismus

Siehe auch:
 Aha-Konzept (Berliner Polizei)

Abkürzung